Tanguy Ndombélé, född 28 december 1996 i Longjumeau, är en fransk fotbollsspelare som spelar för Napoli, på lån från Tottenham Hotspur.

Karriär
Den 2 juli 2019 värvades Ndombélé av Tottenham Hotspur, där han skrev på ett sexårskontrakt.

Hans första passning för Spurs, i hans debutmatch mot Juventus i Singapore, blev till en assist efter mål av Lucas Moura, en minut efter att Ndombélé hade blivit inbytt. Hans första Premier League-mål kom hemma mot Aston Villa den 10 augusti 2019 i en 3–1-seger.

Den 31 januari 2022 blev Ndombélé klar för en återkomst i Lyon på ett låneavtal över resten av säsongen 2021/2022. Den 18 augusti 2022 lånades han ut till italienska Napoli på ett säsongslån.

Privatliv 
Den 27 augusti 2020 testade Ndombele positivt för COVID-19. Som ett resultat missade han två matcher för Frankrike-landslaget.

Statistik

Klubbstatistik

Källor

Noter

Franska fotbollsspelare
Franska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Amiens SC
Spelare i Olympique Lyonnais
Spelare i Tottenham Hotspur FC
Spelare i SSC Napoli
Spelare i Ligue 1
Spelare i Ligue 2
Spelare i Premier League
Spelare i Serie A
Födda 1996
Levande personer
Män
Personer från Longjumeau